Livsey ist der Familienname folgender Personen:

 Richard Livsey, Baron Livsey of Talgarth (1935–2010), britischer Politiker (Liberal Democrats) und Life Peer
 William J. Livsey (1931–2016), US-amerikanischer Offizier, General der US Army